El término WWW, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la World Wide Web (también, la Web) (que se usa de esas dos maneras, pero puede traducirse como "red mundial de redes de información" o "araña de información"), el sistema de documentos interconectados por enlaces de hipertexto, los cuales se ejecutan en Internet;
 a WorldWideWeb, el primer navegador en Internet;
 a Wild Wild West, una película cómica y de acción ambientada en el oeste, de 1999, dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek;
 a WikiWikiWeb, el primero de todos los wikis, creado en  marzo de 1995, para el sitio de Ward Cunningham, uno de los más importantes sitios donde discutir sobre patrones y antipatrones.